Заячківський, Зайончковський (; жін. рід: Заячківська, Зайончковська ; множина: Заячківські, Зайончковські ) — польське прізвище географічного походження та його українізована форма, відомі з часів Середньовіччя на всій території історичної Речі Посполитої.

Внаслідок значного поширення його носіями були представники різних соціальних груп (зокрема, шляхта) та національностей (поляки, українці, караїми).

Станом на початок 1990-х років у Польщі мешкало 9216 осіб з прізвищем Зайончковський, -ська.

Походження 
Прізвище походить від назв ряду населених пунктів на кшталт , , Заячківка, і у різних випадках утворювалося незалежно.

Заячківські-шляхтичі 
Відомий ряд шляхетських родин (різного походження та гербів) з таким прізвищем.

Люди

Заячківський Йосип (1810 — †1894) — український греко-католицький священик і громадський діяч. Один із засновників «Просвіти».
 Заячківський Тит Йосипович (1846 — †1926) — український громадський та політичний діяч.
 Заячківський Микола Остафійович (25 листопада 1870 — †11 лютого 1938) — український підприємець, економіст, громадський та кооперативний діяч.
 Заячківський Роман Титович (1881 — †1949) — український громадський діяч.
 Заячківський Йосип (1889 — †1952) — український церковний діяч.
 Заячківський Мирон Титович (партійний псевдонім Косар, 1897 — †1937) — активний учасник комуністичного руху на Західній Україні, один із керівників КПЗУ.
 Заячківська Анна Володимирівна (*1991) — українська модель, акторка, виконавиця авторських пісень; за освітою: художник-іконописець.
 Заячківська Надія Михайлівна (*1957) — українська поетеса, перекладачка, викладачка.

Альбін Зайончковський - ц. к. староста (Сокаль, Перемишль)
 Зайончковський Ананій — польський сходознавець караїмського походження.

Зайончковський Андрій Медардович — російський і радянський воєначальник, військовий історик.
 Зайончковський Петро Андрійович — російський історик, археограф, бібліограф.

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища
Караїмські прізвища
Заячківські